Orquestra Sinfônica de Memphis (em inglês: Memphis Symphony Orchestra) é uma orquestra estadunidense sediada na cidade de Memphis, no Estado do Tennessee. Participou no ano de 1969 de dois discos de Elvis Presley, "From Elvis in Memphis" e "From Memphis To Vegas" (Back In Memphis). Também já particou das homenagens feitas a Elvis nas datas de nascimento e morte de Elvis, a "Elvis Birhtday" e a "Elvis Week", respectivamente.

Ligações externas 
 Site oficial 

Orquestras dos Estados Unidos